La Roue (französisch Das Rad) steht für:

 La Roue (1923), französischer Film von Abel Gance
 La Roue (1957), französischer Film von Maurice Delbez und André Haguet 
 La  Roue (Brüssel) (niederländisch Het Rad), Siedlung der Gemeinde Anderlecht, Brüssel
 Bahnhof La Roue/Het Rad, Bahnhof der Metro Brüssel

Siehe auch:
 La Roue Tourangelle, französisches Eintagesradrennen